Rapid steht für:

 ein Filmladesystem der Firma Agfa, siehe Agfa Rapid
 RAPID (Datenbank), Datenbank der Europäischen Kommission, die alle Pressemitteilungen seit 1985 enthält
 alternative Bezeichnung für die schwedische Elektrolokomotive SJ Ra
 ein seit 2004 betriebenes Messprojekt bei 26,5 Grad nördlicher Breite zur Beobachtung des Golfstroms
 RAPID (Programmiersprache), Programmiersprache von ABB für Industrieroboter, Nachfolger von ARLA (Programmiersprache) 

Fahrzeuge:
 Rapid (Automarke), ehemalige italienische Automarke der Società Torinese Automobili Rapid
 Rapid Holding, Schweizer Nutzfahrzeughersteller
 Rapid (Kleinstwagen), ein Automodell der Rapid Holding
 Rapid Motor Car Company, kurzlebiger ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Rapid Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Renault Kangoo Rapid, eine Variante des Kleintransporters
 Renault Rapid, ein Kleintransporter 
 Škoda Rapid, mehrere PKW-Modelle des tschechischen Kraftfahrzeugherstellers
 Tempo Rapid, ein Kleinbus
 Zürcher Patent-Motorwagen-Fabrik Rapid, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller

Fußballvereine:
 Colorado Rapids
 FC Rapid Innsbruck
 Rapid Bukarest
 Rapid Chemnitz
 Rapid Lienz
 Rapid Welnowiec, ein Vorgängerverein von GKS Katowice
 SK Rapid Wien

Rapid ist der Künstlername von:
 Johnny Rapid (* 1992; Hylan Anthony Taylor), US-amerikanischer Pornodarsteller

Siehe auch:

 Rapids
 Rapidität